Csehország
 Veliká Ves
 Veliká Ves, település a Chomutovi járásban
 Veliká Ves, település a Kelet-prágai járásban
 Horvátország
 Velika Ves
 Velika Ves, Krapina községhez tartozó falu Krapina-Zagorje megyében